Il doppio del torneo di tennis Istanbul Cup 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Al'ona Bondarenko e Nastas'sja Jakimava che hanno battuto in finale Sania Mirza e Alicia Molik 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Anna-Lena Grönefeld /  M Shaughnessy (primo turno)
 Maria Elena Camerin /  Emmanuelle Gagliardi (primo turno)

 Eléni Daniilídou /  Jasmin Wöhr (quarti di finale)
 Ashley Harkleroad /  Bethanie Mattek (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Cup 2006